Aiviekste steht für:

Einen Fluss in Lettland: Aiviekste
Eine Ortschaft in Lettland: Aiviekste (Ort)
Eine Gemeinde in Lettland mit der Ortschaft als Mittelpunkt: Aiviekstes pagasts